Niemcy:
 Gedern – dzielnica Witten
 Gedern – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau